Por K5 pode estar à procura de:
 Gasherbrum I - a décima-primeira montanha mais alta do mundo;
 AMD K5 - um microprocessador da AMD;

Desambiguação